

Anno 
 125 o 125 a.C.

Codici 
 125 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Tbilisi in Georgia

Matematica 
 125 – numero

Motociclismo 
 Classe 125